Dębica steht für:

 Dębica, Stadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
 Dębica (Rymań) (deutsch Damitz), Dorf im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Dębica (Warnice) (deutsch Damnitz), Dorf im Powiat Pyrzycki in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Dębica (Woiwodschaft Lublin), Dorf im Powiat Lubartowski in der Woiwodschaft Lublin in Polen

Debica ist ein polnischer Hersteller von Autoreifen. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und gehört seit 1995 zum Goodyear-Konzern. 

Siehe auch:
 Dębice